Liste der Präsidenten von Vanuatu.

 
Vanuatu